Het is over (Conny Stuart); single van Conny Stuart
Het is over (Jeroen van der Boom); single van Jeroen van der Boom